CASA kan henvise til flere artikler, herunder
 CASA (analysecenter) – et dansk nonprofit analysecenter
 Construcciones Aeronáuticas SA – en spansk flyfabrikant